Orion может означать:

 Orion — компания из Кореи, выпускающая кондитерские изделия.
 Orion — компания из США, выпускающая телескопы, бинокуляры, и аксессуары для оптики.
 Orion — компания из Финляндии по разработке, производству и маркетингу лекарственных средств и диагностических тестов.
 Orion — инструментальная композиция с третьего студийного альбома Master of Puppets (1986) американской трэш-метал-группы Metallica.
 Orion Pictures — ныне несуществующая независимая американская кинокомпания, производившая и распространявшая фильмы с 1978 по 1998 год.
 Lockheed P-3 Orion — береговой патрульный самолёт.
 Master of Orion — компьютерная игра в жанре пошаговой космической стратегии.
 Ford Orion — среднеразмерный автомобиль, выпускавшийся с 1983 до 1993 года.

См. также 
 Орион (значения)
 Орьон (значения)